Бозель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Бозель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна